Az elefántcsontparti labdarúgó-bajnokság (franciául Championnat de Côte d'Ivoire de football) az elefántcsontparti labdarúgás legmagasabb osztálya. A bajnokságot 1960-ban hozták létre, jelenleg 14 csapat alkotja. A legutóbbi győztes az ASEC Mimosas csapata lett.

A 2017-es szezon résztvevői

Bajnokok

Összesen

Góllövők

Labdarúgó-bajnokságok
L